Adalbert har varit namnet på ett flertal ärkebiskopar, däribland märks:

 ärkebiskop Adalbert av Hamburg-Bremen, död 1072
 ärkebiskop Adalbert II av Hamburg-Bremen, död 1148
 ärkebiskop Adalbert av Mainz, död 1137
 ärkebiskop Adalbert av Magdeburg, död 981